ASPA (Antarctic Specially Protected Area) – Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki
 ASPA – gen
 ASPA – grupa firm